Oblivion (indirectement du latin oblivio, -onis et directement de l'ancien français oblivion) est un terme anglais signifiant « oubli ».

Cinéma 
 Oblivion est un film américain de Sam Irvin sorti en 1994.
 Oblivion est un film américain de Joseph Kosinski sorti en 2013.
 Ça tourne à Manhattan (Living in Oblivion) est un film américain de Tom DiCillo (1995).
 Phantasm IV: Oblivion est le  et dernier chapitre de la quadrilogie d'horreur Phantasm, réalisé par Don Coscarelli, sorti en 1998.
 La Terre outragée (Land of Oblivion) est un film de Michale Boganim avec Olga Kurylenko (2011), première fiction tournée à Tchernobyl depuis l'accident nucléaire de 1986.
 le professeur O'blivion et sa fille Bianca sont des personnages de Vidéodrome de David Cronenberg.

Littérature 
 Oblivion est le cinquième et dernier tome de la pentalogie littéraire fantastique Le Pouvoir des Cinq par Anthony Horowitz.
 Oblivion est une entité fictive de l'Univers de Marvel Comics.

Exposition 
 Living in Oblivion est le titre d'une exposition de Julian Rosefeldt, lauréat du Vattenfall Contemporary 2010 à Berlin.

Musique 
 Oblivion est une composition de Bud Powell
 My Oblivion est une chanson du groupe Tindersticks
 Utter Oblivion est un morceau électro du DJ athénien Max Million.
 In Love With Oblivion est le nom du second album du groupe de post-punk new-yorkais Crystal Stilts sorti en 2011.
 Oblivion est un tango du compositeur Astor Piazzolla.
 Oblivion est une chanson du groupe de metal Mors Principium Est.
 Oblivion est une chanson du groupe anglais Terrorvision.
 Oblivion est une chanson de la chanteuse américaine Macy Gray.
 Oblivion est une chanson de la chanteuse canadienne Grimes parue sur l'album Visions.
 Into Oblivion (Reunion) est une chanson du groupe gallois Funeral for a Friend, parue sur l'album Tales Don't Tell Themselves.
 Oblivion With Bells est un album du groupe de musique électronique britannique Underworld.
 Oblivion Song est un morceau du chanteur-guitariste Dave Izeidi.
 Father O'blivion est le titre d'une chanson de Frank Zappa.
 Consign to Oblivion est le nom du deuxième album du groupe de metal symphonique néerlandais Epica sorti en 2005.
 Oblivion est le nom originel du groupe de musique québécois Obliveon.
 Oblivion est une chanson de Thirty Seconds to Mars, parue sur leur premier album.
 Welcome To Oblivion est une chanson de Madina Lake parue sur son second album.
 Oblivion est une chanson du chanteur anglais Patrick Wolf, parue sur l'album The Bachelor.
 Oblivion est une chanson du groupe de metal progressif Mastodon.
 Oblivion est une chanson du groupe de dark wave Diary of Dreams.
 From Beale Street to Oblivion est le huitième album studio du groupe américain de stoner rock, Clutch, publié le 27 mars 2007 sur le label DRT Entertainment.
 Oblivion est un album du groupe Utopia parue en 1984.
 Oblivion est le titre d'un morceau de Kerri Chandler.
 Welcome Oblivion est le titre du premier LP du groupe How To Destroy Angels.
 Oblivion est un titre sombre de la chanteuse Fiona Apple paru sur son premier album Tidal en 1996.
  est une chanson de Bastille figurant dans leur premier album Bad Blood.
 Oblivion is for the living est un titre du groupe de métal français Dagoba sorti en 2013.
 Moments in Oblivion est un titre du groupe Australien Parkway Drive.
 Ascend to Oblivion est un titre du groupe de post-rock Irlandais God Is an Astronaut paru sur leur premier album The End of the Beginning en 2002.
 The Wind of Oblivion est un titre du musicien grec Zero-Project, dans son album Untold Stories of a Dying Moon.
 Through Oblivion est une chanson du groupe de metal suédois In Flames.
 Oblivion est une pièce pour violoncelle et carillon de Violaine Prince (2014).
 The Oblivion Particle est le titre d'un album de Spock's Beard (2015).
 Oblivion est une chanson du groupe de hard-rock Shinedown.
 Oblivion est le titre d'une chanson du groupe Américain Of Verona.
 Beyond Oblivion est le titre d'une chanson du groupe de metal Trivium figurant sur leur album The Sin And The Sentence (2017)
 Oblivion est le titre d'une OST du jeu Final Fantasy XIV, jouée lors de la 2ème partie du combat contre le boss Shiva
 Oblivion est une chanson tirée de l'Album TRIP de l'artiste Jhene Aiko (2017)
 Oblivion est le titre d'une musique de TheFatRat.
 Öblivïon est le nom d'un groupe de power metal français.
 Oblivion est une chanson du groupe Young the Giant figurant sur l'album Mirror master.
 Welcome Oblivion est le titre d'une chanson du groupe de deathcore australien Thy Art Is Murder.
 Oblivion est le titre d'une chanson du groupe de métal Secret Sphere.
Oblivion est le titre d'une chanson de Sia en featuring avec Labrinth, présente dans l'album "Music"
Oblivion est le titre d'une chanson du groupe britannique de hard rock Royal Blood, parue dans leur troisième album Typhoon en 2021.
Oblivion est le titre d'un EP du groupe d'EBM/Darkwave Français Poison Point

Jeux vidéo 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion, le quatrième épisode de la série de jeux de rôle The Elder Scrolls.
 Stalker MOD Oblivion Lost est un jeu vidéo de type FPS agrémenté d'un MOD.
 Oblivion, en français Souvenir Perdu, est une Keyblade, arme légendaire de la série de jeux vidéo Kingdom Hearts
 Le Manoir Oblivion est le lieu où se déroule l'histoire du jeu Kingdom Hearts: Chain of Memories sur Game Boy Advance.
 Dans le jeu Unreal Tournament, l'ITV Oblivion est un vaisseau de transport blindé de la Liandri Corporation (et Oblivion est le nom de la map correspondante).
 Oblivion est une dimension dans le jeu Primal
 La Grotte de l'Oubli, ou Oblivion Cave dans la version originale, est un donjon aléatoire dans le jeu Valkyrie Profile.
 Oblivion Wing est le nom anglais de Mort-Ailes, une capacité du Pokémon Yveltal.
 Oblivion est le nom d'une compétence du jeu Elsword.
 Oblivion est le nom des armes haut-level dans le jeu Florensia.
 Oblivion est une épée longue récurrente de la série Monster Hunter, apparaissant dans Monster Hunter 4 Ultimate et Monster Hunter Generations notamment.

Attraction 
 Oblivion est le nom de montagnes russes situées à Alton Towers,
 Oblivion : The Black Hole est le nom de montagnes russes situées à Gardaland.

Notes et références 

Rien